У́лица Коминте́рна — название улиц в различных населённых пунктах государств и стран бывшего Союза ССР, названы в честь Коммунистического интернационала (КомИнтерн).

Россия 
 Улица Коминтерна — улица в Абакане.
 В Екатеринбурге:
 Улица Коминтерна;
 Улица Коминтерна — прежнее название улицы Зои Космодемьянской.
 Улица Коминтерна — улица в Королёве.
 Улица Коминтерна — улица в Костроме.
 Улица Коминтерна — улица в Москве.
 Улица Коминтерна — прежнее название (в 1935—1946 годах) улицы Воздвиженка в Москве.
 Улица Коминтерна — улица в Мурманске.
 Улица Коминтерна — улица в Мытищах.
 Улица Коминтерна — улица в Новосибирске.
 Улица Коминтерна — прежнее название 1-й Подрезковской улицы в Новоподрезково (Москва).
 Улица Коминтерна — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Коминтерна — улица в Оренбурге.
 Улица Коминтерна — улица в Перми.
 Улица Коминтерна — прежнее название (до 1967 года) проспекта Стачки в Ростове-на-Дону.
 Улица Коминтерна — (с 1967 года) улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Коминтерна — прежнее название (с 1920-х гг. по 1 сентября 1993 года) Разводной улицы в Петергофе.
 Улица Коминтерна — прежнее название (1923—1993) Оранжерейной улицы в Пушкине.
 Улица Коминтерна — улица в Севастополе.
 Улица Коминтерна — улица в Твери.
 Улица Коминтерна — улица в Туле.

Украина 
 Улица Коминтерна — прежнее название Яхнековской улицы в Днепре.
 Улица Коминтерна — улица в Донецке.
 Улица Коминтерна — прежнее название Левадной улицы в Каменском.
 Улица Коминтерна — прежнее название Хортицкого переулка в Кропивницком.
 Улица Коминтерна — улица в Луганске.
 Улица Коминтерна — прежнее название Победной улицы в Мариуполе.
 Улица Коминтерна — прежнее название Водопойной улицы в Николаеве.
 Улица Коминтерна — улица в Одессе.
 Улица Коминтерна — прежнее название Новостроительной улицы в Полтаве.
 Улица Коминтерна — прежнее название улицы Андрея Шептицкого в Сумах.
 Улица Коминтерна — прежнее название улицы Вячеслава Радченко в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Коминтерна — улица в Алма-Ате.

Станция метро 
 «Улица Коминтерна» — бывшее название (до 24 декабря 1946 года) станции метро «Александровский сад» Московского метрополитена.

См. также 
 Проспект Коминтерна — прежнее название улицы Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге.